Ел Пирул има више значења:

 Ел Пирул (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пирул, Ел Пирулито, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пирул (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пирул (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пирул (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пирул (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пирул (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Пирул (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пирул (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пирул (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пирул (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пирул (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пирул (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пирул (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пирул (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пирул (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пирул (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пирул (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пирул (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пирул (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пирул (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пирул, Ел Ретиро (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пирул (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пирул (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пирул (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пирул (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пирул (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику